Pieux Mensonge est le titre de :
 Pieux Mensonge, film muet de Louis Feuillade ().
 Pieux Mensonge (ou La Vérité, rien que la vérité ?), épisode 10 de la  saison de la série  ().